Anagnostou ist der Familienname folgender Personen:
 Chrissovalantis Anagnostou (* 1975), griechischer Fußballspieler
 Gerassimos Anagnostou (1880–??), griechischer Sportschütze
 Marios Anagnostou (* 1999), griechischer Leichtathlet
 Sabine Anagnostou, deutsche Pharmaziehistorikerin